Nedelja je lahko:

 Nedelja, dan v tednu,
 Nedelja, časopis, ki ga izdaja Krška škofija.